Seleznjov je priimek več oseb:
 Aleksej Sergejevič Seleznjov, ruski šahovski mojster
 Dimitrij Mihajlovič Seleznjov, sovjetski general
 Genadij Seleznjov, ruski politik
 Nikolaj Georgijevič Seleznjov, sovjetski general